Disperatamente Giulia, romanzo di Sveva Casati Modignani pubblicato nel 1986
 Disperatamente Giulia, miniserie televisiva del 1990, tratta dal romanzo omonimo e diretta da Enrico Maria Salerno